Polski Związek Bokserski
 Punktförmige Zugbeeinflussung